La saison 2016-2017 du Championnat d'Algérie féminin de handball est la  de la compétition.

Compétition 
Dix équipes participent à la compétition disputée sous la forme d'un championnat : 9 matchs aller et 9 matchs retour, soit un total de 18 matchs.

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points ;
 Match nul : 1 points ;
 Défaite : 0 point ;
 Forfait et match perdu par pénalité : -1 point.

Classement final 

|

|}

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie féminin de handball

Lien externe 
 L'Écho d'Oran, numéro 5134 du jeudi , page 19. 
Classement du Championnat d'Algérie de handball sur fa-handball.org

2016-2017
Handball F1
Algérie F1
Algérie 2016-2017
Algérie 2016-2017